Грешница може да се отнася за:

 Грешница, село в Община Брод на Република Македония;
 Грешница, село в Община Кичево на Република Македония;
 Грешница, български филм от 2005 година.
 Грешница, теленовела от 2010 г.